Schweizerisch betrifft:

 den Staat Schweizerische Eidgenossenschaft, kurz die Schweiz 
 das Volk oder die Kultur der Schweizer 
 in der Schweiz gesprochene alemannische Dialekte, das Schweizerdeutsch
 die in der Schweiz gesprochene Gemeinsprache, das Schweizer Hochdeutsch
 Produkte aus dem Wirtschaftsraum Schweiz, siehe Swissness
 die Übernahme typisch eidgenössischer Verhältnisse, siehe Verschweizerung

Siehe auch: